Valentine's Day, in inglese, significa Giorno di San Valentino.

Cinema
Valentine's Day – cortometraggio del 1914 diretto da Étienne Arnaud
Valentine's Day – film statunitense del 1998 diretto da Duane Clark
Appuntamento con l'amore (Valentine's Day) – film del 2010 diretto da Garry Marshall

Televisione
Valentine's Day – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1964 al 1965
Valentine's Day – film TV del 2008 diretto da Peter Duncan

Musica
Valentine's Day, canzone di Bruce Springsteen presente nell'album Tunnel of Love
Valentine's Day, singolo di David Bowie nell'album The Next Day
Valentine's Day, canzone dei Linkin Park presente nell'album Minutes to Midnight

Altro
 St. Valentine's Day Massacre: In Your House – evento in pay per view dell'allora World Wrestling Federation (WWF)
 St. Valentine's Day Massacre – EP della band heavy metal Headgirl